Treyve est un patronyme français notamment porté par une dynastie bourbonnaise de paysagistes:
 François-Marie Treyve (1847-1906), architecte paysagiste et pépiniériste français, originaire de Trévoux ;
 François Treyve (1874-1946), architecte paysagiste et radiesthésiste ;
 Joseph Treyve (1876-1946), architecte paysagiste et radiesthésiste ;
 François-Annet Treyve (1906-1992), architecte paysagiste D.P.L.G. et radiesthésiste ;
 Jean Treyve (1909-1940) ;
 Philippe Treyve (1943), ingénieur agronome, architecte paysagiste D.P.L.G.

Articles connexes

Concernant la dynastie de paysagistes, voir aussi : 
 Joseph Marie (1821-1884)
 Établissements Treyve-Marie
 Établissements Treyve-Frères
 Magnolia grandiflora 'Treyviensis'

On doit, entre autres  à ces paysagistes : 
 l'aménagement des Sables-d'Or-les-Pins
 le parc du manoir de Saint-Hubert à Chavenon
 les parcs de Vichy
 la restauration du parc à la française du château de Chavaniac

Notes et références